A 2010-es brit F3-as bajnokság a sorozat hatvanadik kiírása. A szezon április 3-án, az Oulton Parkban kezdődött és szeptember 26-án ért véget Brands Hatch-ben.

A versenynaptárt tíz helyszín alkotta, minden egyes helyszínen három versenyt rendeztek.

A győztes a francia Jean-Eric Vergne lett, megelőzve két britet, James Caladót és Oliver Webbet.

Versenyzők, csapatok

Versenynaptár 

A hivatalos versenynaptárat 2010. január 17-én tették közzé.

A bajnokság végeredménye

Kapcsolódó szócikkek 

 2010-es Formula–3 Euroseries szezon
 2010-es GP3 szezon
 2010-es Masters of Formula 3

Jegyzetek

További információk 
 A sorozat hivatalos honlapja

Brit F3 szezonok
Formula3